Günther kan som auktorsförkortning betyda:

 Albert Günther
 Johann Christian Carl Günther
 Rainer Günther

Robotskapade auktorsförkortningar